Vila se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roger Vila
 Jordi Vila